Pale Moon – browser
 Pale Moon – canzone popolare in lingua inglese
 Pale Moon – film giapponese del 2014